Gayon steht für:
 Gayon, Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine

Gayon oder Gayón ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Gayon (1949–2018), französischer Wissenschaftstheoretiker
 Pascal Ribéreau-Gayon (1930–2011), französischer Oenologe
 Roberto Gayón (* 1905; † nach 1930), mexikanischer Fußballspieler